Microcyclops postojnae – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1987 roku na podstawie prac naukowych biologa Antona Brancelja.

Przypisy 

Microcyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1987 roku